Jazz aktuell ist die Bezeichnung für:
 Jazz aktuell (SRF), Sendereihe des Schweizer Radio und Fernsehens
 Jazz aktuell (SDR), Sendereihe des ehemaligen Süddeutschen Rundfunks
 Jazz aktuell (Unna), von 1972 bis 1992 veranstaltete Konzert-Reihe der Stadt Unna
 Jazz aktuell (Digitale Zeitung), seit 2001 betriebene digitale Zeitung des Jazzinstituts Schleswig-Holstein und des Kurt-Edelhagen-Archivs